Премія «Сатурн» в категорії «Найкращий пригодницький фільм або бойовик» вручається з 1995 року. З 1995 по 2010 рік категорія мала назву «Найкращий пригодницький фільм, бойовик чи трилер», в 2011 році була перейменована в «Найкращий пригодницький фільм або бойовик», трилери були перенесені до категорії «Найкращий фільм жахів або трилер».

Лауреати та номінанти

1995—2000 
С 1995 по 2010 рік категорія мала назву «Найкращий пригодницький фільм, бойовик чи трилер».

2001—2010

2011—2020 
З 2011 року категорія має назву  «Найкращий пригодницький фільм або бойовик»

2021—

Посилання 
 Переможці та номінанти премії «Сатурн» на сайті IMDb: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
 http://www.saturnawards.org 

Сатурн (премія)